Les Calpurnii Piso sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Calpurnii.

 Caius Calpurnius Piso, consul en 180 av. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso Frugi, consul en 133 av. J.-C., censeur en 120 av. J.-C., auteur dAnnales perdues ;
 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, consul en 148 av. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, fils du précédent consul en 112 av. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, fils du précédent, consul en 58 av. J.-C. et beau-père de Jules César ;
 Lucius Calpurnius Piso Frugi, fils du précédent, consul et pontife en 15 av. J.-C. ;
 Caius Calpurnius Piso, consul en 67 av. J.-C. ;
 Cnaeus Calpurnius Piso,  consul en 23 av. J.-C. ;
 Cnaeus Calpurnius Piso, fils du précédent, consul en 7 av. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso, frère du précédent consul en 1 av. J.-C. et augure ;
 Lucius Calpurnius Piso, consul en 27 ap. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso, consul en 57 ap. J.-C. ;
 Caius Calpurnius Piso, qui organise une conspiration, dite de « Pison » contre Néron ;
 Caius Calpurnius Piso, consul en 111 ap. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso Licinianus, héritier de l'empereur Galba, assassiné sur l'ordre d'Othon en 69 ap. J.-C. ;
 Lucius Calpurnius Piso Frugi, usurpateur supposé en 260.